Zvezditsa (Targovisjte) - een dorp in de Bulgaarse oblast Targovisjte
Zvezditsa (Varna) -  een dorp in de Bulgaarse oblast Varna